Huit navires de la Royal Navy britannique ont été baptisés HMS Eclipse :
 Le HMS Eclipse (1797), une canonnière de 12 canons de 169 tonnes, lancée à Blackwall le 29 mars 1797. Elle a été mise en vente en août 1802, et a été vendue en octobre.
 Le HMS Eclipse (1804), un brick français de 4 canons de la classe Vesuve, d'abord appelé Volage, puis Venteux, que la Royal Navy a capturé en 1803 et a d'abord appelé HMS Eagle jusqu'à ce qu'elle le renomme en 1804. Elle l'a vendu en avril 1807.
 Le HMS Eclipse (1807), un brick de 18 canons de la classe Cruiser lancé à Douvres le 4 août 1807 et vendu le 31 août 1815. Il a fait du commerce avec l'Inde jusqu'en 1823. Puis, entre 1823 et 1845, il a effectué sept voyages en tant que baleinier.
 Le HMS Eclipse (1819), un brick de 10 canons de la classe Cherokee vendu le 10 novembre 1863.
 Le HMS Eclipse (1860), un sloop à hélice en bois de 700 tonnes lancé à Millwall le 18 septembre 1860 et démantelé en juillet 1867.
 Le HMS Eclipse (1867), un sloop à hélice en bois de 1 267 tonnes de la classe Eclipse, initialement appelé Sappho mais renommé avant son lancement à Sheerness le 14 novembre 1867 et prêté au ministère de la Guerre pour servir de navire de stockage entre 1888 et 1892. Vendu en 1921.
 Le HMS Eclipse (1894), le premier navire de sa classe de croiseurs. Lancé à Portsmouth le 19 juillet 1894 et vendu en août 1921.
 Le HMS Eclipse (H08), destroyer de classe E lancé à Denny le 12 avril 1934 et coulé par une mine en mer Égée le 24 octobre 1943.